Die 1. Klasse Pommern 1940/41 war die achte Spielzeit der zweitklassigen 1. Klasse Pommern im Sportgau Pommern. Die 1. Klasse wurde in acht Bezirke eingeteilt, wobei einige Bezirke nochmals in Abteilungen unterteilt wurden. Die Bezirkssieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1941/42. Dort setzten sich der LSV Parow und der HSV Hubertus Kolberg durch.

Bezirk 1 Ernst-Moritz-Arndt-Bezirk / Bezirk 2 Greifenbezirk 
Die Bezirke 1 und 2 wurden in dieser Spielzeit zusammengelegt.

Abteilung A 

|}

Abteilung B 
Aus der Abteilung B sind nur wenige Spiele überliefert. Der LSV Richthofen Anklam nahm als Sieger der Abteilung an dem Finale des Bezirkes 1/2 teil. Folgende Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil:

 LSV Richthofen Anklam
 LSV Garz/Swinemünde
 WKG der BSG Arado Anklam
 VfL-Reichspost Anklam
 SV Peenemünde (N)
 Anklamer TB 1861 (N)
 SC Wolgast
 TV Torgelow (Rückzug nach der Spielzeit)
 VfB Torgelow (Rückzug nach der Spielzeit)

Finale Bezirk 1/2 

|}

Bezirk 3 Oderland 

|}

Bezirk 4 Ihnabezirk 
In dieser Spielzeit gab es im Bezirk 4 zwar eine 1. Klasse, der Sieger war aber nicht für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Die Spielklasse wurde in der kommenden Spielzeit nicht ausgespielt.

|}

Bezirk 5 Regabezirk 
In dem Bezirk 5 Regabezirk fand kein Spielbetrieb statt.

Bezirk 6 Persantebezirk 

|}

Bezirk 7 Ostpommern

Bezirk 8 Grenzmark 
Aus unbekannten Gründen nahm der Bezirksmeister aus dem Bezirk 8 nicht an der diesjährigen Aufstiegsrunde teil.

Abschnitt Nord 
Aus der Abteilung Nord sind keine Ergebnisse bekannt, der Dramburger SV 1913 qualifizierte sich für das Bezirksfinale. Weitere Teilnehmer waren der SC Germania Neustettin und der Post-SV Neustettin.

Abschnitt Süd 

|}

Finale Bezirk 8 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1940
Fußballsaison 1940/41